Фри́монт () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Сидни.

История 

Округ Фримонт был сформирован  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Фримонт составляет 1323 км².

Основные шоссе 

  Федеральная автострада 29
  Шоссе 59
  Шоссе 275
  Автострада 2
  Автострада 333

Соседние округа 

 Милс (север)
 Пейдж (восток)
 Атчисон (штат Миссури; юг)
 Ото (штат Небраска; юго-запад)
 Касс (штат Небраска; северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 23,2 % составляли дети до 18 лет, 19,3 % люди возрастом более 65 лет. 49,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,2 % белых, 0,4 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 0,3 % азиатов, 3,3 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $18081. 10,9 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $45979.

Также 85,0 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 14,0 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы
Появились в 1847 году в Айове